Ippolito Maracci peut faire référence à : 
 Ippolito Marracci (1604 - 1674), théologien italien ;
 Ippolito Marraci (ap. 1637 - ?), peintre italien spécialiste de  quadratura.

Voir aussi